Arroz y tartana puede referirse a:
 Arroz y tartana, novela de Vicente Blasco Ibáñez escrita en 1894.
 Arroz y tartana, serie de TVE del año 2003.